Гелікон (гора)
 Гелікон (духовий інструмент)
 Гелікон (струнний інструмент)
 Гелікон-опера - оперний театр у Москві